1983 Голяма награда на ЮАР е 19-о за Голямата награда на Южна Африка и петнадесети последен кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 15 октомври 1983 година на пистата Киалами, ЮАР.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на ЮАР